Glitajny, deutsch Glittehnen, ist der Name zweier Dörfer in Polen in der Wojewodschaft Ermland-Masuren:

 Glitajny (Bartoszyce) im Powiat Bartoszycki, bis 1945: Glittehnen, Kreis Bartenstein, Ostpreußen
 Glitajny (Korsze) im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Glittehnen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen